Thule steht für:

Geographisch:
 Thule (Mythos), mythische Insel im Norden Europas, erstmals von Pytheas erwähnt
 Vermuteter alter Name für Skandinavien
 Nach der mythischen Insel benannte Handelsstation in Grönland im Ort Uummannaq (Dundas), daraufhin als europäische Bezeichnung auf den Ort selbst übergegangen
 Thule Air Base, US-amerikanischer Luftwaffenstützpunkt nahe von Uummannaq (Dundas)
 Thule-Distrikt, komplette nordwestliche Region Grönlands, siehe Avanersuaq
 Qaanaaq, Nachfolgeort für das verlassene Uummannaq (Dundas), der europäische Name ging auf die heutige Stadt über.
 Südliche Thuleinseln, Inselgruppe innerhalb der Südlichen Sandwichinseln
 Thule Island, kleine Insel in der Gruppe der Südlichen Thuleinseln (auch bekannt als Morrell-Insel)
 Thule (Groß Lassowitz), Ortschaft der Gemeinde Groß Lassowitz im Powiat Kluczborski (Landkreis Kreuzburg) in der polnischen Woiwodschaft Oppeln
 Thule-Inseln, Inselgruppe im Archipel der Südlichen Orkneyinseln, Antarktis

Namen:
 (279) Thule, Asteroid des Hauptgürtels
 Sammlung Thule, Buchreihe nordischer Sagen
 Gründungsname der norwegischen Band Taake
 Thule (Band), norwegische Progressive-Rock-Band
 Thule-Gesellschaft, völkisch-antisemitisch orientierte Organisation
 Thule Group, Automobilzubehör
 Thule Lebensversicherung (ehemaliges Unternehmen in Schweden)
 Thule-Netz, Internet-Domain, die im Internet als Sammelpunkt rechtsextremer Verlautbarungen in deutscher Sprache diente
 Thule (Schiff, 1893), ein Küstenpanzerschiff der schwedischen Marine
 Thule-Seminar, Vereinigung des „intellektuellen Rechtsextremismus“

Im weiteren Sinn:
 Thule-Kultur, eine vergangene Periode der Inuit-Kultur

Siehe auch:
 Ultima Thule
 Tule, Toole
 Der König in Thule